François Mathey  ist der Name folgender Personen:

* François Mathey (Konservator) (1917–1993), französischer Konservator
 François Mathey (Chemiker) (1941–2020), französischer Chemiker 

siehe auch
 François Mathy (* 1944), belgischer Springreiter